Пинская флотилия:
 Пинская флотилия — наименование формирования Второй Польской республики, до 17 октября 1931 года, позднее Речная флотилия военно-морского флота, входившая в состав Военно-морского флота Второй Польской республики, в межвоенный период.
 Пинская флотилия — наименование формирования Военно-морского флота ВС Союза ССР.